Натуральне число 544
 544 рік до нашої ери
 544 рік нашої ери